Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Zuid-Korea. IJsland heeft geen ambassade in Zuid-Korea.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Zuid-Korea
IJslandse